Samborski oder Samborskyj ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Samborski (1904–1977), Fußballtrainer von 1947 bis 1948 und Sportdirektor von 1962 bis 1971 der Harvard University  
 Antoni Samborski (* 1952), polnischer Politiker
 Artur Nacht-Samborski (1898–1974), polnischer Maler und Hochschullehrer
 Bogusław Samborski (alias Gottlieb Sambor; 1897–1971), polnischer Schauspieler
 Ihor Anatolijowytsch Samborskyj (* 1927), ukrainischer Schauspieler und Regisseur
 Iwan Iwanowitsch Kowal-Samborski (1893–1962), russischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Leszek Samborski (* 1955), polnischer Politiker
 Marek Samborski (* 1959), polnischer Politiker
 Tadeusz Samborski (* 1945), polnischer Politiker
 Wolodymyr Serhijowytsch Samborskyj (* 1985), ukrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sambor